Tapiraí pode referir-se a:
Tapiraí (Minas Gerais) — município  brasileiro
Tapiraí (São Paulo) - município  brasileiro

Desambiguações de topônimos